Маел Сехнайлл мак Маел Руанайд (ірл. — Máel Sechnaill mac Máele Ruanaid) — верховний король Ірландії (Ard Rí).
 Маел Коба мак Аедо, Маел Коба мак Аедо (ірл. — Máel Coba mac Áedo) — Маел Клірик — верховний король Ірландії.
 Маел Сехнайлл мак Домнайлл, Маел Сехнайлл мак Домнайлл (ірл. — Máel Sechnaill mac Domnaill) — він же: Маел Сехнайлл Мор, Мел Сехнал Великий, Маел Сехнайлл ІІ, Малахія Великий, Малахія ІІ (останні два імені з церковних джерел) — верховний король Ірландії. Час правління: 980—1002 та 914—1022. Король Міде.